Дрю Карпишин () — канадский писатель и сценарист компьютерных игр.

Родился 28 июля 1971 года в канадском городе Эдмонтоне. Вырос в городе Сент-Альберт, который находится недалеко на северо-западе от Эдмонтона. Сейчас живёт в городе Шервуд-Парк.

Карпишин начинал как дизайнер компании Wizards of the Coast, а затем перешёл в компанию BioWare в качестве сценариста. В 2012 году Карпишин ушёл из BioWare. В 2015 году Карпишин вернулся в BioWare и работал над анонсированным на E3 2017 проектом Anthem. В 2018 году снова ушёл из BioWare закончив работу над Anthem.

Карьера 
Карпишин некоторое время проработал экспертом по займам, однако после автокатастрофы уволился и вернулся в колледж и получил степень по английскому языку. После этого он поступил на работу в качестве гейм-дизайнера в Wizards of the Coast, также написав для компании два романа в 2001 году. Его первой книгой стала Temple Hill, чьё действие разворачивалось во вселенной Забытых Королевств.

Позже он присоединился к компании-разработчику игр BioWare. Он написал сценарий и большинство диалогов для игры Star Wars: Knights of the Old Republic, и был одним из ведущих писателей и проектировщиков, работавших над Jade Empire. Также работал над несколькими играми из серии Baldur’s Gate. В течение этого времени Карпишин написал несколько романов, действие которых происходило во вселенных Забытых Королевств и Звёздных Войн. Следующим значительным проектом, в котором участвовал Карпишин, стала серия известных ролевых игр Mass Effect.

Первая игра серии Mass Effect получила звание Игра Года, а также ещё 4 премии в 2008 году на Elan Awards.

Карпишин переехал в Остин, Техас, чтобы вплотную работать над игрой Star Wars: The Old Republic.

В марте 2000 года Карпишин появился в эпизоде шоу Jeopardy!, финишировав третьим.

Карпишин ушёл из BioWare в феврале 2012 года, чтобы сосредоточиться на своих проектах.

В сентябре 2015 года Дрю Карпишин объявил о своём возвращении в BioWare для работы над Star Wars: The Old Republic.

В 2017 году в своём твиттере Дрю подтвердил информацию о том, что работает над проектом Anthem студии Bioware.

9 марта 2018 года на своём сайте Дрю сообщил, что больше не работает в BioWare и что собирается сотрудничать с студией Fogbank Entertainment.

Литературные произведения 

В 2003 году Карпишин пишет свой первый рассказ «Paradise Lost» — историю Адама и Евы, изгнанных из Эдема, — который публикуется летом этого же года в журнале «Paradox». В начале 2004 года в сборнике «Open Space: New Canadian Fantastic Fiction» публикуется его второй рассказ — «Feast of the Gods». Там он пишет юмористическую историю про Кетцалькоатля и других богов ацтекского пантеона. В 2006 году в сборнике «Carnifex Press» публикуется его третий рассказ «It’s a Living».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт писателя
 

Писатели-фантасты Канады
Создатели Forgotten Realms
Сценаристы компьютерных игр